

Wydarzenia 

 Został założony Kroton (data sporna lub przybliżona)
 W latach 710 p.n.e.–709 p.n.e. Sargon II pokonał swego największego wroga, babilońskiego króla Marduk-apla-iddinę II, dzięki czemu odzyskał Babilonię.